Wrba ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wrba (* 1956), österreichischer Fotograf und Buchautor
 Georg Wrba (1872–1939), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Heinrich Wrba (1922–2001), österreichischer Krebsforscher
 Karl Wrba (1900–1973), Bezirksvorsteher des 10. Wiener Gemeindebezirks Favoriten
 Ludwig Wrba (1844–1927), österreichischer Beamter und Eisenbahnminister
 Max Wrba (1882–1924), deutscher Architekt
 Theobald Wrba (1868–1943), österreichischer Zisterzienser und Abt von Lilienfeld

Siehe auch:
 Vrba
 Werba